Diemers ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Diemers (* 1993), niederländischer Fußballspieler
 Renate Diemers (* 1938), deutsche Politikerin (CDU), MdB